Иван Мещанинов: Мещанинов, Иван Васильевич (1846—1918) — русский судебный деятель, сенатор, товарищ министра народного просвещения.
 Мещанинов, Иван Иванович (1883—1967) — русский советский лингвист, археолог. Сын И. В. Мещанинова.